Chiesa kan syfta på:

Personer
 Enrico Chiesa (1970–), italiensk fotbollsspelare
 Andrea Chiesa (1964–), schweizisk racerförare

Geografi

Italien 

 Chiesa in Valmalenco, kommun, Lombardiet, Provincia di Sondrio, 
 Chiesa (ort i Italien, Piemonte), Verbania, 
 Chiesa (kommunhuvudort i Italien, Lombardiet, Provincia di Bergamo), 
 Chiesa (kommunhuvudort i Italien, Lombardiet, Provincia di Brescia), 
 Chiesa (ort i Italien, Veneto), Provincia di Rovigo, 
 Chiesa (kommunhuvudort i Italien, Ligurien), Provincia di Savona, 
 Chiesa (ort i Italien, Sicilien), Messina, 
 Chiesa (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento, 
 Chiesa, Montecrestese, frazione, Montecrestese, Verbano Cusio Ossola, Piemonte

Robotskapade Italienförgreningar